Griechisch steht für:

 griechische Sprache – im Einzelnen:
 heute gesprochenes Griechisch, siehe Neugriechische Sprache
 griechische Sprache in der Antike, siehe Altgriechische Sprache
 Schulfach (Alt-)Griechisch, siehe Griechischunterricht
 Universitätsfach (Alt-)Griechisch, siehe Gräzistik

 griechische Schrift, siehe Griechisches Alphabet
 Griechenland
 Angehöriger der Griechen
 historischer Kulturraum Hellas, siehe Antikes Griechenland
 Kulturkreis nach dem Reich des Alexander, siehe Hellenismus
 oströmische Reich, siehe Byzantinisches Reich

Siehe auch: